

Geografia 

Devol (Oklahoma), comune degli Stati Uniti d'America

Storia 

Devol (Albania), città bizantina, già sede episcopale situata a sud del lago di Ocrida, abbandonata nel XIV secolo
Trattato di Devol, accordo concluso nel 1108 tra Boemondo I d'Antiochia e Alessio I Comneno

Pagine correlate 

Devoll
Devoli (fiume), anche noto in albanese come Devoll